Titeln miljöminister infördes i Norge den 8 maj 1972. 1 januari 2014 byttes beteckningen till klimat- och miljöminister. Sedan dess har följande statsråd i Norge haft titeln miljöminister.

Miljöministrar
 
Norges miljöministrar